Erik Jonsson (med olika stavningar) kan syfta på:

Erik Jonsson i Nåberga, riksdagsman i bondeståndet
Eric Jonsson i Freluga (1847–1928), liberal riksdagsman
Erik Gustaf Johnson (1852–1914), läkare
Erik Jonsson i Fors (1860–1934), liberal riksdagsman
J. Erik Jonsson, svenskamerikansk uppfinnare och borgmästare
Erik O. Jonson (1889–1958), författare, teaterproducent, dekorationsmålare med mera
Erik Jonsson (friidrottare), långdistanslöpare
Erik Jonsson (skribent), vinprofil på Kvällsposten åren 1980–2011
Erik Jonsson (1909–1996), svensk tecknare och målare